Celegorm is een personage uit het legendarium van J.R.R. Tolkien. Hij is de derde zoon van Fëanor en Nerdanel. Hij is bekend om zijn opvliegend karakter.

Celegorm was een groot jager, de beste uit het huis van Finwë. Hij jaagde ook vaak mee met de Vala Oromë. Deze gaf hem de onvermoeibare jagershond Huán, die Celegorm mee zou nemen naar Midden-Aarde maar die hem zou verraden.

Zijn naam in het Queniaans is Tyelkormo, dat verwijst naar zijn opvliegend karakter. Zijn andere naam is Turkafinwë, dat doorzettende of krachtige betekent. Finwë was ook de naam van zijn grootvader.

Celegorm was met zijn andere broers gebonden aan de Eed van Fëanor en ging dus mee naar Midden-Aarde. Na beraadslaagd te hebben in Mithrim ging hij met zijn broers naar Oost-Beleriand. Daar woonde hij met zijn Broer Curufin en Celebrimbor, die zijn zoon, in Himlad.
Wanneer, tijdens de Dagor Bragollach, Himlad onder de voet gelopen werd door de strijdkrachten van Morgoth, gingen ze naar Minas Tirith om hun neef Orodreth te redden. Ze redden hem en met een klein gevolg gaan de vier elfen naar Nargothrond om daar bij koning Finrod Felagund te wonen.

Daar doen ze veel voor het koninkrijk en deden alles wat koning Finrod vroeg. Hierdoor kregen ze een groot gevolg in het rijk en wanneer Beren Finrod komt vragen om hem te helpen bij het veroveren van een Silmaril, keerden ze het volk van Nargothrond tegen hun neef. Later namen ze Lúthien, de dochter van koning Elu Thingol van Doriath, gevangen. Nadat hun daden bekend werden gemaakt worden ze verdreven uit Nargothrond.

Later vecht Celegorm mee in de Tweede Broedermoord in Doriath om een Silmaril van koning Dior Eluchíl te veroveren. Door hem werd hij echter gedood.

Het Huis van Fëanor 

Noldo